Liste der Gemeinden in der Autonomen Provinz Trient (Provincia Autonoma di Trento, Trentino).

Trentino
!